Японська футбольна ліга 1969 — 5-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Міцубісі Моторс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Йокояма Кендзо
 Катаяма Хіросі
 Кікуґава Йосіо
 Камата Міцуо
 Огі Арітацу
 Ямагуті Йосітада
 Сугіяма Рюіті
 Міямото Терукі
 Морі Такадзі
 Камамото Кунісіге
 Отіаі Хіросі

Джерела
RSSSF 

1969 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу